Воротынский сельсовет

Белоруссия

Могилёвская область 
 Воротынский сельсовет Бобруйского района

Российская Федерация

Калужская область 
 Воротынский сельсовет Перемышльского района (упразднён в 2010 году)